Jean de Vergy ist der Name folgender Personen

 Jean III. de Vergy (genannt le Grand; † 1418), burgundischer Adliger und Militär
 Jean IV. de Vergy († 1461), Seigneur de Fouvent, Saint-Dizier, Vignory, La Fauche und Port-sur-Saône